Kohei Kato (Wakayama, 14 de junho de 1989) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Kohei Kato começou na base do Ritsumeikan University. 

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Podbeskidzie Bielsko-Biała
Futebolistas do PFK Beroe
Futebolistas do Sagan Tosu
Futebolistas do Widzew Łódź